Il doppio del Tallahassee Tennis Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martin Emmrich e Andreas Siljeström erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Austin Krajicek e Tennys Sandgren hanno battuto in finale Greg Jones e Peter Polansky 1–6, 6–2, [10–8].

Teste di serie

  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Campioni)
  Alex Kuznetsov /  Miša Zverev (ritiro)

  Nicolás Barrientos /  Denys Molčanov (primo turno)
  David Rice /  Sean Thornley (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013